Graduation может означать:
 «Graduation (Friends Forever)» — поп-песня 2000 года Vitamin C.
 «Graduation» — песня Kero Kero Bonito 2016 года из Bonito Generation.
 «Graduation» — песня 2019 года Бенни Бланко и Juice WRLD.
 Graduation — хип-хоп-альбом Канье Уэста 2007 года.
 «Окончание» () — эпизод телесериала «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».
 «Выпускной» () — финальный эпизод американского сериала «Город пришельцев».
 «Graduation»  — финальный эпизод мультсериала «Ким Пять-с-плюсом».
 «Graduation»  — финальный эпизод ситкома «Малкольм в центре внимания».